LEB peut signifier:
 Lausanne-Échallens-Bercher pour la ligne de chemin de fer du même nom,
 Liga Española de Baloncesto, la  espagnole de basket-ball,